Amerikai Egyesült Államok
 Alleene (Arkansas), korábbi neve Minneola
 Minneola (Florida)
 Minneola (Clark megye, Kansas)
 Minneola (Franklin megye, Kansas)